Le comté de York (ou comté d’York) peut faire référence :

Comté de York (Shire of York en anglais), en Australie-Occidentale, dont le centre administratif est à York (Australie-Occidentale).

Comté d’York (York County en anglais), au Nouveau-Brunswick ;
 Comté de York (York County en anglais), en Ontario.

Comté de York, en Caroline du Sud ;
 Comté de York, dans le Maine ;
 Comté de York, au Nebraska ;
 Comté de York, en Pennsylvanie ;
 Comté de York, en Virginie.

Comté d’York (County of York en anglais), le Yorkshire.